Скшипек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скшипек, Славомир (1963—2010) — польский экономист, был президентом Национального банка Польши.
 Скшипек, Юзеф (1905—1974) — польский историк-медиевист, исследователь польской прессы, профессор.